Néophyte  peut désigner :
 Néophyte , patriarche de Constantinople (1154) ;
 Néophyte , patriarche d'Antioche (1674-1684).